Welti peut désigner :

Patronyme

Adolf Welti (1876-1951), médecin et homme politique suisse
Albert Welti (1862-1912), peintre suisse
Albert J. Welti (1894-1965), écrivain suisse 
Arthur Welti (1901-1961), animateur de radio suisse
Emil Welti (1825-1899), homme politique suisse
Marc Welti (né en 1988), joueur de hockey sur glace suisse
Emilie Welti (née en 1983), chanteuse suisse
Ludwig Welti (1904-1971), historien autrichien
Hugo Welti (1945-2000), joueur de soccer joueur de basket canadien
Patronyme suisse
Patronyme austro-bavarois
Homonymie
Homonymie de patronyme